

Geografia 
 Var – dipartimento francese
 Var – fiume francese
 Var – villaggio iraniano nella regione dello Azarbaijan occidentale 
 Var – fiume romeno, affluente di sinistra del Tarnava Grande

Sigle 
 Valore a rischio – una misura di rischio utilizzata nell'economia e nella finanza
 Modello autoregressivo vettoriale o VAR –  metodo utilizzato nell'econometria delle serie storiche
 Value Added Reseller – rivenditore che fornisce servizi aggiuntivi alla vendita dei prodotti
 Variazione magnetica – abbreviazione aeronautica di Magnetic variation
 Voltampere reattivo – unità di misura della potenza reattiva in elettrotecnica
 Video Assistant Referee – arbitro che dall'esterno coadiuva gli arbitri in campo rivedendo le situazioni dubbie
 Vichi Apparecchi Radio – azienda fondata da Carlo Vichi nel 1945, diventa poi Mivar

Codici 
 VAR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Varna, Varna (Bulgaria)
 var – codice ISO 639-3 della lingua huarijio

Altro 
 Vár – dea della mitologia norrena
 Var – abbreviazione per la varianza
 Mickaël Var (1990) – cestista francese